Aberdeen Creek ist der Name folgender Flüsse:

 Aberdeen Creek (Drowning Creek), North Carolina, Vereinigte Staaten von Amerika
 Aberdeen Creek (York River), Virginia, Vereinigte Staaten von Amerika
 Aberdeen Creek (Sierra Leone), Freetown, Sierra Leone